Code Red е руско-германска денс, поп музикална група, основана през 2007 г. Екипът сегашно се състои от Мария Беймлер и Марк Стаудингер.

Дискография

Студийни албуми

Сингли

Източници 
  Code Red // discogs.com

Външни препратки 
  Code Red // MySpace

Музикални групи в Бон
Германски евроденс групи
Германски поп групи
Основани в Германия през 2007 година